Bengkulu – miasto w Indonezji
 Bengkulu – prowincja w Indonezji